

Patronyme 

 Christophe Bassons (né en 1974), coureur cycliste français.

Musique 
 Basson, instrument à vent à anche double, de perce conique, faisant partie des bois.

Joueur, Joueuse de basson : basson ou bassoniste 

Basse de la famille du hautbois, il est formé d’un long tuyau en érable d’environ trois mètres replié sur lui-même, que l’instrumentiste tient sur le côté droit, pavillon orienté vers le haut. Les deux branches sont reliées entre elles par une culasse en forme de U très serré. L’anche double est fixée au bout d’un court tuyau de cuivre appelé bocal.